Бахыт (Бахытжан) Саттарбекович Килибаев (; 26 мая 1958, Алма-Ата, Казахстан) — советский, российский и казахский сценарист, режиссёр, продюсер, драматург. Наиболее известен как соавтор сценария к фильму «Игла».

Биография 
Родился 26 мая 1958 года в Алма-Ате. В 1975—1978 годы обучался на Восточном факультете Ленинградского университета. В 1985 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Николая Фигуровского и А.Балихина), в процессе учёбы начал создавать юмористические рассказы, один из которых в 1983 году был экранизирован для киножурнала Ералаш — «Индийские йоги, кто они?».

Совместно с А.Барановым написал сценарии к фильмам: «Дамир плюс Дина» (1985, к/м), «Кто ты, всадник?» (1987 г.), «Вместе» (1988 г., тв), «Игла» (1988 г.), «Дархан» (1988 г., тв).

Был руководителем МММ-студии, автор серии реклам АО «МММ». Заместитель директора Киностудии Горького по рекламе, маркетингу и продажам.

В 1992 году снял мистический фильм «Гонгофер». В 1993 году фильм был удостоен премии фестиваля «Кинотавр» и премии «Золотой овен» за лучший сценарий.

В 2018 году появилась информация о продаже супругой Килибаева Ольгой первого авторского сценария фильма «Игла». Он был выставлен на продажу через сайт бесплатных объявлений в Петербурге за 1,5 миллиона рублей.

Фильмография 
Актёр
 1996 — Новогодняя история
Режиссёр
2002 — ГАЗ. Русские машины: Дорога длиною в 70 лет (альманах, Россия)
1992 — Гонгофер (Россия)
1990 — Клещ
1989 — Женщина дня
1988 — Трое
Сценарист
1983 — Ералаш № 38 («Индийские йоги, кто они?»)
1987 — Такыр (Кто ты, всадник?)
1988 — Игла
1988 — Трое
1988 — Вместе
1989 — Женщина дня
1990 — Клещ
1992 — Гонгофер (Россия)
2006 — Громовы (сериал, Россия)
2007 — Громовы. Дом надежды (сериал, Россия)
2009 — Фонограмма страсти (Россия) — сюжет
2010 — Игла Remix (Россия)
Продюсер
1992 — Гонгофер
1996 — Новогодняя история
2006 — Громовы (сериал, Россия)
2007 — Громовы. Дом надежды (сериал, Россия)
Клипмейкер
1992 — Группа «Ноль»  — «Иду. Курю»
2000 — Группа «Нұрлан мен Мұрат» — «Жұлдызым », а также продюсер.

Награды 
 Лауреат VIII независимой общественной премии «Тарлан», в номинации «Кинематограф» вместе Александром Барановым (2008).

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой овен»
Кинорежиссёры фильмов ужасов
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники сценарного факультета ВГИКа